Calçado — speça do vestuário
 Calçado (Pernambuco) — município de Pernambuco
 Rio Calçado — rio do estado do Espírito Santo

Desambiguações de topônimos